

Cinema 
 Funkytown – film canadese del 2011 diretto da Daniel Roby

Musica 
 Funky Town – album di T-Bone Walker del 1968
 Funkytown – singolo dei Lipps Inc. del 1980
 Funky Town – singolo di Namie Amuro del 2007
 Funky Town – album dei Camp Mulla del 2012
 Funky Town – ristampa dell'EP Black Eyes dei T-ara del 2012